Helgi Sigurðsson, né le  à Reykjavik en Islande, est un footballeur international islandais actif de 1990 à 2013 au poste d'attaquant. 

Il compte 62 sélections pour 10 buts en équipe nationale entre 1993 et 2008.

Biographie

Carrière de joueur

Équipe nationale 
Helgi Sigurðsson est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Ásgeir Elíasson  pour un match amical face aux États-Unis le . Il entre à la  minute à la place d'Arnór Guðjohnsen (défaite 1-0). Lors de sa quatrième sélection, le  contre les États-Unis, il marque son premier but en sélection (victoire 2-1).

Le , Helgi marque son seul hat-trick en sélection, contre Malte lors d'un match amical, pour une victoire de 5-0. Il reçoit sa dernière sélection, face aux îles Féroé à Kópavogur, le , où l'Islande bat les îles Féroé 3 à 0. 

Il compte 62 sélections et 10 buts avec l'équipe d'Islande entre 1993 et 2008.

Palmarès

En club 
 Avec le Víkingur Reykjavik :
 Champion d'Islande en 1991
 Champion d'Islande de D2 en 2010

 Avec le Stabæk :
 Vainqueur de la Coupe de Norvège en 1998

 Avec le Fram Reykjavik :
 Champion d'Islande de D2 en 2006

 Avec le Valur Reykjavik :
 Champion d'Islande en 2007

Statistiques

Statistiques en club

Buts en sélection 
Le tableau suivant liste tous les buts inscrits par Helgi Sigurðsson avec l'équipe d'Islande.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international islandais
Joueur du Víkingur Reykjavik
Joueur du Fram Reykjavik
Joueur du VfB Stuttgart
Joueur du Tennis Borussia Berlin
Joueur du Stabæk Fotball
Joueur du Panathinaïkos
Joueur du FC Lyn
Joueur de l'AGF Aarhus
Joueur du Valur Reykjavik
Naissance en septembre 1974
Naissance à Reykjavik